El Pinto peut désigner :

Toponymes

El Pinto : l'une des sept divisions territoriales dont l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 El Pinto : capitale de la paroisse civile d'El Pinto de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme